El término Paulina puede referirse a las siguientes acepciones:

Antroponimia;
  Paulina, nombre propio de mujer.

Botánica
 paulina, nombre vulgar de la planta Stellaria media.
 paulina, nombre vulgar de la planta Veronica officinalis.

Literatura
 Paulina, obra de Manuel Payno, publicada en El Siglo Diez y Nueve.

Localidades y divisiones administrativas
 Paulina, localidad de la Provincia de Jujuy, Argentina.
 Paulina, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina.
 Paulina, localidad de los Estados Unidos.

Música
 Paulina, álbum de la cantante Paulina Rubio.
 Paulina, canción de No Doubt.

Personas
 Santa Paulina de Fulda.
 Santa Paulina de Roma.
 Santa Paulina Jeuris.
 Beata Paulina von Mallinckrodt.
 Beata Paulina del Corazón de Jesús Agonizante.
 Beata Paulina Borowik.
 Paulina Nin de Cardona, presentadora de TV de Chile.
 Paulina Rubio, cantante mexicana de pop.
 Paulina Porizkova, modelo sueca.

Religión
 paulina, en el catolicismo, carta o despacho de excomunión que se expide en los tribunales pontificios para el descubrimiento de algo que se sospecha haber sido robado u ocultado maliciosamente.

Referencias